

Patronyme 

Mann est un patronyme issu du mot allemand Mann, signifiant homme. Il est notamment porté par les membres de la famille de l'écrivain allemand Thomas Mann (1875-1955).

 Aimee Mann (née en 1960), autrice compositrice interprète américaine ;
 Alakina Mann (née en 1990), actrice anglaise ;
 Alex Mann (né en 1980), bobeur allemand ;
  ;
 Alice Mann (1899-1986), actrice américaine ;
 Ambrose Dudley Mann (1801-1889), diplomate américain ;
 Anthony Mann (1906-1967), réalisateur et scénariste américain ;
 Arthur Henry Mann (1850-1929), organiste, chef de chœur et compositeur anglais ;
 Barry Mann (né en 1939), compositeur et chanteur américain ;
 Benjamin Pickmann Mann (1848-1926), entomologiste américain ;
 Bernhard Mann (1936-), historien allemand ;
 Carl Mann (1942-2020), chanteur, pianiste et guitariste américain ;
 Carol Mann (1941-2018), golfeuse américaine ;
 Craig Mann (né en 19??), mixeur cinéma canadien ;
 Daniel Mann (1912-1991), réalisateur américain ;
 Delbert Mann (1920-2007), réalisateur américain ;
 Elisabeth Mann-Borgese (1918-2002), fille de Thomas Mann et de Katia Mann ;
  ;
 Erika Mann (1905-1969), femme de lettres et comédienne allemande, fille de Thomas Mann et de Katia Mann ;
 Erika Mann (née en 1950), femme politique allemande ;
 Franciszka Mann (1917-1943), danseuse polonaise ;
 Golo Mann (1909-1994), historien et philosophe allemand, fils de Thomas Mann et de Katia Mann ;
 Gottfried Mann (1858-1904), pianiste, chef d'orchestre et compositeur néerlandais ;
 Graham Mann (1924-2000), skipper britannique ;
 Gustav Mann (1836-1916), botaniste allemand ;
 Heinrich Mann (1871-1950), écrivain et dessinateur allemand, frère aîné de Thomas Mann ;
 Henry Mann (1905-2000), mathématicien né en Autriche et mort aux États-Unis ;
 Herbie Mann (1930-2003), flûtiste de jazz américain ;
 Jacob Mann (1888-1940), historien du judaïsme américain ;
 James Robert Mann (1856-1922), homme politique américain ;
 Jessica Mann (1937-2018), femme de lettres britannique, auteure de roman policier ;
  ;
 Jonathan Mann (1947–1998), premier directeur d'Onusida ; il a donné son nom au prix Jonathan Mann ;
 Josh Mann-Rea (né en 1981), joueur australien de rugby à XV ;
 Julia de Lacy Mann (1891-1985), historienne et principale de collège britannique ;
  (1917-2001), parolier américain ;
 Katia Mann (1883-1980), née Pringsheim, épouse de l'écrivain Thomas Mann ;
 Kathryn Mann, mathématicienne canadienne ;
 Klaus Mann (1906-1949), écrivain allemand, fils de Thomas Mann écrivain et de Katia Mann ;
 Kristen Mann (née en 1983), joueuse de basket-ball américaine et chanteuse du groupe Sapphica ;
 Larry D. Mann (1922-2014), acteur canadien ;
  ;
 Marcus Mann (né en 1973), joueur américain de basket-ball ;
 Margaret Mann (1868-1941), actrice britannico-américaine ;
 Michael Mann (né en 1943), réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain ;
 Michael E. Mann (né en 1965), climatologue et géophysicien américain ;
 Michael Thomas Mann (1919-1977), musicien et professeur allemand, fils de Thomas Mann et de Katia Mann ;
 Monika Mann (1910-1992), fille de Thomas Mann et de Katia Mann ;
 Murray Gell-Mann (1929-2019), physicien américain ;
 Nicole Mann (née en 1977), astronaute américaine ;
 Phillip Mann (1942-2022), auteur britannique de science-fiction ;
 Pippa Mann (née en 1983), pilote automobile britannique ;
 Ralph Mann (né en 1949), athlète américain ;
 Sally Mann (née en 1951), photographe américaine ;
 
 Shelley Mann (1937-2005), nageuse américaine ;
 Stanley Mann (1928-2016), producteur et scénariste canadien ;
 Terrence Mann (né en 1951), acteur et chanteur américain ;
 Theodore Augustine Mann, écrivain polygraphe, naturaliste et historien anglais (1735-1809) ;
 Thomas Mann (1875-1955), écrivain allemand ;
 Thomas Mann (né en 1946), homme politique allemand ;
 Thomas Mann (né en 1991), acteur américain ;
 Thompson Mann (1942-2019), nageur américain spécialiste des épreuves de dos ;
 Tracey Mann (né en 1976), homme politique américain ;
 Tre Mann (né en 2001), joueur américain de basket-ball ;
 Wesley Mann (né en 1959), acteur américain.

Pseudonyme 
 Mann (né en 1991), rappeur américain.

Toponyme 

 Mann, l'autre nom de l'île de Man ;
 Mann, un hameau de la municipalité de Pointe-à-la-Croix au Québec.

Divers 
 Mann, grade utilisé dans différentes organisations paramilitaires du parti nazi.
 Mann, film indien réalisé par Indra Kumar en 1999.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique